{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2006
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|20 – 27 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|6ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP International Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Sauipe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Nicolás Massú
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Lukáš Dlouhý  /  Pavel Vízner
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2005 
| align="right" |2007 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2006 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro, da série ATP International, disputado em Sauipe, na Bahia. Faz parte do Brasil Open.

Campeões
Simples

 Nicolás Massú venceu  Alberto Martín 6–3, 6–4

Duplas

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner''' venceram  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski 6–1, 4–6, [10–3]

Ligações externas 
 
 

 
2006
Costa do Sauipe